WASHC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 465 амінокислот, а молекулярна маса — 50 328.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, цитоплазматичних везикулах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки